Lakhisarai (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Lakhisarai (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Lakhisarai